Felix Becker (1864–1928) – niemiecki historyk sztuki
 Felix Becker (1893–1979) – niemiecki żołnierz, oficer odznaczony Krzyżem Rycerskim
 Felix Becker (ur. 1949) – niemiecki polityk (FDP)
 Felix Becker (ur. 1964) – niemiecki szermierz